Хаста (, ) - санскритське слово: 

 Хаста - міра довжини, що використовується у ведичній літературі. 
 Хаста - тринадцята накшатра в індійській астрономії і астрології. 
 Хаста - одна з мудрий.